Una bouza o boza es un terreno baldío poblado por matorrales.

Bouza, Boza, La Bouza o A Bouza puede referirse a:
 Bouza (apellido).
 Bouza, booza, buẓa o helado árabe, helado a base de mástique, elástico, viscoso y resistente a la fusión en los climas cálidos del mundo árabe.
 Boza, bebida fermentada a base de cereales, principalmente trigo.

Topónimos

en Níger 
 Bouza (Níger), ciudad del departamento de Bouza, en la región de Tahoua;
 Bouza (departamento), departamento de la región de Tahoua;

en España

en Asturias 
 Bouza (Castropol), lugar de la parroquia de Piñera del ayuntamiento de Castropol.
 La Boza (Laviana), lugar de la parroquia de Entrialgo del ayuntamiento de Laviana.
 La Boza (Morcín), lugar de la parroquia de Peñerúes del ayuntamiento de Morcín.

en la provincia de La Coruña 
 A Bouza (Capela), lugar de la parroquia de Cabalar en el ayuntamiento de Capela.
 A Bouza (Laracha), lugar de la parroquia de Soandres en el ayuntamiento de Laracha.
 A Bouza (Santa Comba), lugar de la parroquia de Montouto en el ayuntamiento de Santa Comba.
 A Bouza (Vimianzo), lugar de la parroquia de Berdoyas en el ayuntamiento de Vimianzo.
 Bouza (Cedeira), lugar de la parroquia de Régoa en el ayuntamiento de Cedeira.
 Bouza (Moeche), lugar de la parroquia de San Juan de Moeche del ayuntamiento de Moeche.
 Bouza (Monfero), lugar de la parroquia de Santa Juliana de Monfero en el ayuntamiento de Monfero.
 Bouza (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Eume en el ayuntamiento de las Puentes de García Rodríguez.
 Bouzalonga, lugar de la parroquia de Deixebre del ayuntamiento de Oroso.
 Bouzamaior, lugar de la parroquia de Iglesiafeita del ayuntamiento de San Saturnino.
 Bouzamayor, lugar de la parroquia y ayuntamiento de Monfero.
 Bouzamerelle, lugar de la parroquia de Castende del ayuntamiento de Tordoia.
 Bouzamonte, lugar de la parroquia de Añá del ayuntamiento de Frades.
 Bouzanogueira, lugar de la parroquia de Rus del ayuntamiento de Carballo.
 Bouzarrara, lugar de la parroquia de Lamas del ayuntamiento de San Saturnino.
 Bouzarredonda, lugar de la parroquia de Anca del ayuntamiento de Carballo.
 Bouzarroma, lugar de la parroquia de Loroño del ayuntamiento de Zas.
 A Bouza da Cabra, lugar de la parroquia de Lago en el ayuntamiento de Valdoviño.
 Bouza de Mouros, lugar de la parroquia de Fojado del ayuntamiento de Curtis.
 Bouza da Pena, lugar de la parroquia de Barallobre del ayuntamiento de Fene.
 Bouza Longa (Puentedeume), lugar de la parroquia de Hombre del ayuntamiento de Puentedeume.
 Casaldabouza, lugar de la parroquia del Gestoso en el ayuntamiento de Monfero;
 Casa da Bouza-Iglesia, lugar de la parroquia de Freijo en el ayuntamiento de las Puentes de García Rodríguez.
 Casa da Bouza-Tras do Camiño, lugar de la parroquia de Freijo en el ayuntamiento de las Puentes de García Rodríguez.
 Pedra da Bouza, lugar de la parroquia de Abanqueiro en el ayuntamiento de Boiro.

en la provincia de Lugo 
 A Bouza (Abadín), lugar de la parroquia de Quende en el ayuntamiento de Abadín.
 A Bouza (Goá), lugar de la parroquia de Goá en el ayuntamiento de Cospeito.
 A Bouza (Nete), lugar de la parroquia de Nete en el ayuntamiento de Villalba.
 A Bouza (Pastoriza), lugar de la parroquia de Vián en el ayuntamiento de Pastoriza.
 A Bouza (Santa Cristina), lugar de la parroquia de Santa Cristina en el ayuntamiento de Cospeito.
 A Bouza (Vilapedre), lugar de la parroquia de Vilapedre en el ayuntamiento de Villalba.
 A Bouza (Xermar), lugar de la parroquia de Xermar en el ayuntamiento de Cospeito.
 Bouza (Pino), lugar de la parroquia de Pino del ayuntamiento de Cospeito.
 Bouzaboa, lugar de la parroquia de Loentia del ayuntamiento de Castro de Rei.
 Bouzachás, lugar de la parroquia de Augas Santas del ayuntamiento de Palas de Rei.
 Bouzamelle, lugar de la parroquia de Román del ayuntamiento de Villalba.
 A Bouzaboa, lugar de la parroquia de Trasmonte del ayuntamiento de Friol.
 A Bouza da Viña, lugar de la parroquia de San Xurxo de Lourenzá en el ayuntamiento de Lourenzá.
 A Bouza Vella, lugar de la parroquia de Triabá en el ayuntamiento de Castro de Rei.
 A Fonte da Bouza, lugar de la parroquia de Santaballa en el ayuntamiento de Villalba.

en la provincia de Orense 
 A Bouza (Beariz), lugar de la parroquia y ayuntamiento de Beariz.
 A Bouza (Cartelle), lugar de la parroquia de Cartelle en el ayuntamiento de Cartelle.
 A Bouza (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Macendo en el ayuntamiento de Castrelo de Miño.
 A Bouza (Orense), lugar de la parroquia de Vilar de Astrés en el ayuntamiento de Orense.
 Bouza (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Pexeiros del ayuntamiento de Viana del Bollo.
 Bouzadrago, lugar de la parroquia de A Pereira del ayuntamiento de Entrimo.
 Bouza Longa (La Peroja), lugar de la parroquia de Mirallos del ayuntamiento de La Peroja;

en la provincia de Pontevedra 
 Bouza (Arbo), lugar de la parroquia y ayuntamiento de Arbo.
 Bouza (Bayona), lugar de la parroquia de Baredo del ayuntamiento de Bayona.
 A Bouza (Cambados), lugar de la parroquia de Castrelo en el ayuntamiento de Cambados.
 Bouza de Padrón, lugar de la parroquia de Oubiña del ayuntamiento de Cambados.
 Bouza do Rei, lugar de la parroquia de Oubiña del ayuntamiento de Cambados.
 Bouzaboa, lugar de la parroquia de Valeixe en el ayuntamiento de La Cañiza.
 Bouzamar, lugar de la parroquia de Vea en el ayuntamiento de La Estrada.
 Bouza da Fonte, lugar de la parroquia de Camposancos del ayuntamiento de La Guardia.
 Bouza (Lalín), lugar de la parroquia de Botos en el ayuntamiento de Lalín.
 A Bouza (Marín), lugar de la parroquia de San Xián de Marín en el ayuntamiento de Marín.
 A Bouza (Meaño), lugar de la parroquia de Padrenda en el ayuntamiento de Meaño.
 A Bouza (Meis), lugar de la parroquia de San Martiño de Meis en el ayuntamiento de Meis.
 Bouza (Mondariz), lugar de la parroquia de Vilar en el ayuntamiento de Mondariz.
 A Bouza (Rebón), lugar de la parroquia de Rebón en el ayuntamiento de Moraña.
 A Bouza (Santa Justa de Moraña), lugar de la parroquia de Santa Justa de Moraña en el ayuntamiento de Moraña.
 Bouza (Las Nieves), lugar de la parroquia de Santiago de Ribarteme en el ayuntamiento de Las Nieves.
 Bouzavella, lugar de la parroquia de Panxón en el ayuntamiento de Nigrán.
 A Bouza (Cerponzones), lugar de la parroquia de Cerponzones del ayuntamiento de Pontevedra.
 A Bouza (Mourente), lugar de la parroquia de Mourente en el ayuntamiento de Pontevedra.
 Bouza (Porriño), lugar de la parroquia de Pontellas en el ayuntamiento de Porriño.
 Bouza (Briallos), lugar de la parroquia de Briallos del ayuntamiento de Portas.
 Bouza (Portas), lugar de la parroquia y ayuntamiento de Portas.
 Bouza (Poyo), lugar de la parroquia y ayuntamiento de Poyo.
 Monte Bouza, lugar de la parroquia de Samieira del ayuntamiento de Poyo.
 Bouzalonga, lugar de la parroquia de Xinzo del ayuntamiento de Ponteareas.
 A Pedra da Bouza (Puenteareas), lugar de la parroquia de Ribadetea del ayuntamiento de Ponteareas.
 Bouza (Ribadumia), lugar de la parroquia de Besomaño en el ayuntamiento de Ribadumia.
 Bouzapanda, lugar de la parroquia de Budiño del ayuntamiento de Salceda de Caselas.
 Bouzavedra, lugar de la parroquia de Salceda del ayuntamiento de Salceda de Caselas.
 Monte da Bouza, lugar de la parroquia de Cabreira en el ayuntamiento de Salvatierra de Miño.
 A Bouza (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Meder en el ayuntamiento de Salvatierra de Miño.
 Bouza do Viso, lugar de la parroquia de Salvaterra del ayuntamiento de Salvaterra de Miño.
 A Bouza (Sangenjo), lugar de la parroquia de Gondar en el ayuntamiento de Sangenjo.
 Bouzada, lugar de la parroquia de Piñeiro en el ayuntamiento de Tomiño.
 Bouzafría, lugar de la parroquia de Tebra en el ayuntamiento de Tomiño.
 Bouzabalada, lugar de la parroquia de Areas en el ayuntamiento de Tuy.
 A Bouza (Cea), lugar de la parroquia de Cea en el ayuntamiento de Villagarcía de Arosa.
 A Bouza (Rubianes), lugar de la parroquia de Rubianes en el ayuntamiento de Villagarcía de Arosa.
 Bouza do Home, lugar de la parroquia de Viascón en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade.
 A Bouza (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Viascón en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade.

en la provincia de Salamanca 
 La Bouza, municipio.